Die International Championship 2012 war ein Snooker-Turnier, das vom 28. Oktober bis 4. November 2012 im Sichuan International Tennis Center in Chengdu ausgetragen wurde. Es war die erste Ausgabe dieses Turniers und zugleich das dritte von fünf Ranglistenturnieren in China in der Saison 2012/13.

Der amtierende Weltmeister Ronnie O’Sullivan aus England sagte das Turnier am 26. Oktober aus gesundheitlichen Gründen ab. Der Inder Pankaj Advani, der sich erstmals für die Endrunde eines vollwertigen Ranglistenturniers qualifiziert hatte, zog seine Teilnahme zugunsten der zeitgleich stattfindenden World Billiards Championship zurück. Stephen Lee war wegen laufender Ermittlungen wegen des Verdachts auf Wettbetrug gesperrt worden und konnte daher nicht teilnehmen.

Im Finale setzte sich der Engländer Judd Trump mit 10:8 gegen Neil Robertson durch. Trump gewann damit seinen dritten Titel bei einem Weltranglistenturnier und übernahm erstmals Platz 1 der Weltrangliste. Beim vorangegangenen Shanghai Masters hatte er ebenfalls im Finale gestanden.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 

Gesetzte Spieler, die ihr erstes Spiel verloren, erhielten nur die halbe Punktzahl (in der Tabelle in Klammern).

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 28. und 29. Oktober statt.

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunden fanden vom 19. bis 22. August 2012 in Sheffield (England) statt.

A = Amateurspieler (während der Saison 2012/13 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century Breaks

Finalrunde

Qualifikationsrunde

Einzelnachweise 

2012
Snookerveranstaltung 2012
Sportveranstaltung in Chengdu